Ли́пки — посёлок в составе микрорайона Щербинка района Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы. Включён в состав Москвы 10 мая 1988 года.

Происхождение названия 
Посёлок назван по бывшей деревне Липки. Название означает «деревня с липами» и типично для среднерусских ойконимов. В Подмосковье многочисленные названия населённых пунктов Липки известны с XVI—XVII веков.

Описание 
Посёлок застроен преимущественно частными домами, также имеются 6 пятиэтажных зданий. Площадь составляет 9 га, население — 213 человек (2004 год). В посёлке имеется одноимённый парк, открытый на месте разрушенного санатория «Липки».

История 

Посёлок числится на картах с 1990-х — 2000-х годов

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Южное Бутово